Hammer Sogn henviser til flere artikler:
 Hammer Sogn (Hedensted Kommune) – et sogn i Hedensted Kommune (tidligere Tørring-Uldum Kommune) og i Hedensted Provsti
 Hammer Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune (tidligere Fladså Kommune) og i Næstved Provsti
 Hammer Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Nordre Provsti